Veyvah (divehi : ވޭވައް) est un nom propre qui peut désigner :
 Veyvah, une île de la subdivision de Lhaviyani aux Maldives ;
 Veyvah, une île de la subdivision de Meemu aux Maldives ;
 Veyvah, une île de la subdivision de Raa aux Maldives.